Gorges puede referirse a: 

 Gorges, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 Gorges, comuna francesa situada en Mancha.
 Gorges, comuna francesa situada en Somme.